Pattani (en thaï ปัตตานี) peut désigner :
 Pattani, une ville de la région Sud de la Thaïlande,
 La province de Pattani, dont elle est le chef-lieu,
 La Pattani, un fleuve qui la traverse,
 Le royaume de Patani, royaume malais annexé par le Siam en 1909.
 Krupa Pattani, actrice britannique.

Homonymie

Voir aussi 
 Malais pattani

Homonymie de toponyme